Ambassador Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Ambassador Apartments (Hartford), Connecticut, ID-Nr. 08000859
 Ambassador Apartments (Portland), Oregon, ID-Nr. 79003738
 Ambassador Apartments (Springfield), Missouri, ID-Nr. 08001023